Andrej Anatoljewicz Łyskawiec  (biał. Андрэй Анатольевіч Лыскавец, ros. Андрей Анатольевич Лысковец, Andriej Anatoljewicz Łyskowiec; ur. 7 października 1974 w Mińsku) – białoruski skoczek narciarski, olimpijczyk z Salt Lake City.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1997/1998, kiedy zajął 88. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Brał udział w mistrzostwach świata w lotach w Oberstdorfie oraz igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City, ale bez sukcesów.

Po igrzyskach w Salt Lake City nie powrócił do kraju z białoruska reprezentacją i pozostał na stałe w Stanach Zjednoczonych.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty A. Łyskawieca na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Białoruscy olimpijczycy
Białoruscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1977
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Ludzie urodzeni w Mińsku